Hermon, muntanya a la zona d'Antilíban.
 Hermon (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Hermon (Nova York).